Denis Sergueïevitch Grebechkov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Iaroslavl en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

En 2001, il passe professionnel avec le Lokomotiv Iaroslavl dans la Superliga. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . La saison suivante, il part en Amérique du Nord et est assigné dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé avec Jeff Tambellini aux Islanders de New York en retour de Mark Parrish et Brent Sopel. Le , il est envoyé aux Oilers d'Edmonton pour Marc-André Bergeron et un choix de troisième ronde repêchage d'entrée. Le , il est échangé aux Predators de Nashville contre un choix de deuxième ronde au repêchage 2010.

Il joue 3 ans en Russie de 2010 à 2013. Devenu agent libre, le , les Oilers d'Edmonton le re-signent pour un an.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en senior depuis les mondiaux 2007.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2004-2005 : participe au Match des étoiles.
 2005-2006 : participe au Match des étoiles.
KHL
 2011 : participe avec l'équipe Ouest au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 42|| 2|| 1|| 3|| 12||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 26|| 1|| 2|| 3|| 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 48|| 0|| 7|| 7|| 26|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 43|| 2|| 7|| 9|| 34|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 75|| 5|| 44|| 49|| 87|| 6|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| rowspan="2"|2005-2006|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 12||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Islanders de New York|| LNH|| 21|| 0|| 3|| 3|| 8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2005-2006|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 48|| 2|| 25|| 27|| 59||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 47|| 8|| 8|| 16|| 79|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 71|| 3|| 15|| 18|| 22||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 72|| 7|| 32|| 39|| 38||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| Oilers d'Edmonton|| LNH||47 ||6 || 13||19 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Predators de Nashville|| LNH||4 ||1 || 1|| 2|| 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 54|| 8|| 9|| 17|| 44|| 11|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 46|| 0|| 8|| 8|| 51|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| rowspan="2"|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 30|| 0|| 8|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Barons d'Oklahoma City|| LAH|| 39 || 2 || 7 || 9 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 7 || 0 || 1 || 1 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HK Vitiaz || KHL ||52 || 1||10 ||11 ||28 ||  -|| -|| -|| -|| -

| 234 || 17 || 68 || 85 || 114 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0

Au niveau international 

|-
| 2001|| align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||3||4|| 5 || 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde junior ||7||2||1||3 || 2||0||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde junior ||7||1||2||3 || 3||0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 ||Championnat du monde junior ||6||0||2||2 || 11||6||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde ||9||1||2||3 || 3||0||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde ||9||0||6||6|| 12|| 2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde ||9||0||2||2|| 4|| 2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"|Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 0 || 2|| align="left"|Sixième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 3|| 0||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| +1|| 0|| align="left"| Quatrième place

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1983
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Iaroslavl
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du HK Vitiaz
Défenseur de hockey sur glace